Terp bezeichnet:
 Terp (Stadt), eine kleine Stadt in Dänemark
 auf Dänisch (terp) und Niederländisch (terp) eine Warft

mehrere Orte in Dänemark:
 Terp (Bramming Sogn) – eine Siedlung in Bramming Sogn
 Terp (Klim Sogn) – eine Siedlung in Klim Sogn
 Terp (Kousted Sogn) – eine Siedlung in Kousted Sogn
 Terp (Skivholme Sogn) – eine Siedlung in Skivholme Sogn
 Terp (Vester Velling Sogn) – eine Siedlung in Vester Velling Sogn
 Terp (Øster Lindet Sogn) – eine Siedlung in Øster Lindet Sogn

sowie:

 Vester Terp – eine Kleinstadt in Nørre Løgum Sogn, nördlich von Løgumkloster.
 Øster Terp – eine Siedlung in Bedsted Sogn (Tønder Kommune)
 Østerterp Nørremark und Østerterp Vestermark – Siedlungen in Bedsted Sogn (Tønder Kommune)
 Viby Terp – eine Siedlung in Viby Sogn (Århus Kommune)
 Lisbjerg-Terp – eine Siedlung in Lisbjerg Sogn in Aarhus Kommune

Personen:
 Lene Terp (* 1973), dänische Fußballspielerin und -trainerin

TERP ist die Abkürzung für:
 Theoretical ex-rights price, dem theoretischen Aktienpreis nach der Ausgabe Junger Aktien bei einer Kapitalerhöhung
 Texas Emissions Reduction Program, ein Regierungsprogramm aus Texas zu Reduktion der Luftverschmutzung

TERP